Okabe est un nom propre japonais et basque qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Okabe, mont du Pays basque français ;
 Okabe-juku, ancienne station japonaise ;
 Domaine d'Okabe, fief féodal japonais ;
 Okabe, localité japonaise.

Patronyme 

 Eiji Okabe, animateur japonais ;
 Kinjirō Okabe (1901-1984), ingénieur et physicien japonais ;
 Okabe Motonobu (mort en 1581), samouraï japonais ;
 Noriaki Okabe (né en 1947), architecte japonais ;
 Tetsuya Okabe (né en 1965), skieur alpin japonais
 Takanobu Okabe (né en 1970), sauteur à ski japonais ;
 Tōru Okabe (1889-1961), général japonais ;
 Yukiaki Okabe (1941-2018), nageur japonais.

Voir aussi 
 OKB,  bureaux d’études de l’URSS

Patronyme japonais
Toponymie japonaise
Toponymie basque